Калмырзаев — фамилия. Известные носители:

 Калмырзаев, Абдеш Сарсенович (1939—2012) — советский и казахский учёный, общественный деятель, публицист.
 Калмырзаев, Аксакал (1936—2013) — советский и казахский актёр театра.